Vrede van Presburg (1271)
 Vrede van Presburg (1491)
 Vrede van Presburg (1626)
 Vrede van Presburg (1805)

Geschiedenis van Bratislava